Morgantown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morgantown Historic District (Indiana), ID-Nr. 06000519
 Morgantown Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 95001255
 Morgantown Historic District (Virginia), ID-Nr. 04000045